Георги Николов Кондов е български общественик, председател на Националния комитет на Съюза на македонските братства в България.

Биография 

Георги Кондов е роден в 1888 година в Прилеп, Османската империя, днес Северна Македония. Син е на общественика Никола Кондов и брат на войводата на Върховния комитет Константин Кондов. Завършва право в Лозана. След 1919 година участва във възстановяването на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Многократно е избран в Националния комитет на македонските братства, като в 1933 година го оглавява. На 12 февруари 1933 година открива Великия македонски събор в Горна Джумая и от името на Националния комитет, Илинденската организация, Съюза на македонските студентски дружества, Македонския научен институт и Македонската парламентарна група декларира историческа гордост от добитите резултати в борбите за запазване на „българското име и чест“, подчертава единството на „македонските изгнаници в България“, здраво сплотени около идеята за свободна и независима Македония, разграничава се от протогеровистите и разединяващата македонското движение комунистическа позиция и оптимистично показва вяра в бъдещото възкресение на „свободна и независима Македония“. През 1928 година е за кратко в редакцията на вестник „Македония“ заедно с Иван Хаджов, Данаил Крапчев и Петър Мърмев.

Кондов умира в 1935 година.

Бележки 

Родени в Прилеп
Български общественици от Македония
Български юристи от Македония
Дейци на Македонските братства
Български имигранти от Македония в София